Mica steht für:
 Glimmer, siehe Glimmergruppe
 Mica Islands, Inselgruppe in der Antarktis

Mica ist der Name folgender Orte

in Rumänien:
 Mica (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Mica (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Mica (Argeș), Dorf im Kreis Argeș

in den Vereinigten Staaten:
 Mica (Georgia), gemeindefreies Gebiet in Georgia
 Mica (Idaho), gemeindefreies Gebiet in Idaho
 Mica (Virginia), gemeindefreies Gebiet in Virginia
 Mica (Washington), gemeindefreies Gebiet in Washington

Mica oder Míča ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel A. Mica (* 1944), US-amerikanischer Politiker

 John Mica (* 1943), US-amerikanischer Politiker

MICA steht für:
 MICA (Mission d’Intervention, de Combat et d’Autodéfense), eine Luft-Luft-Rakete
 Maryland Institute College of Art, eine Kunst- und Designhochschule in Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten 
 Music Information Center Austria, ein gemeinnütziger österreichischer Verein

Siehe auch:
 Micah
 Micka
 Mika

Abkürzung